Anthony Rizzo peut désigner :
 Anthony Rizzo (1919-2000), cinéaste américain ;
 Anthony Rizzo (né en 1989), joueur américain de baseball.